Detta är en lista över brittiska skulptörer.

A 
John Adams-Acton
 Maurice Agis
 Alexander (skulptör)
 David Annesley
 Michael Dan Archer
 Kenneth Armitage
 Michael Ayrton

B 
John Bacon
Edward Hodges Baily
James Bates
 Franta Belsky
 Charles Bell Birch
 Hamish Black
Clarence Blum
Joseph Boehm
 Michael Bolus
 Stephen Broadbent
Thomas Brock
 Reg Butler

C 
 Anthony Caro
 Lynn Chadwick
Francis Leggatt Chantrey
 John Clinch
 Stephen Cox
 Tony Cragg
George Cutts

D 
 Richard Deacon
William Reid Dick
 Frank Owen Dobson
Joseph Durham

E 
 Jacob Epstein
 Robert Erskine
 David Evison

F 
 Ian Hamilton Finlay
 Barry Flanagan
John Flaxman
Edward Onslow Ford
Laura Ford
 George Frampton
 Hannah Frank
 Helen Frik
 Elisabeth Frink

G 
 Grinling Gibbons
 John Gibson
 Alfred Gilbert
 Stephen Gilbert
 Eric Gill
 Andy Goldsworthy
 David Goode 
 Antony Gormley

H 
 Nigel Hall 
 Richard Harris 
Sean Henry
 Barbara Hepworth
 Nicola Hicks
Richard Hudson

J 
 Philip Jackson
 Adrian Jones

K 
 Anish Kapoor
 David Kemp
 Phillip King
 Rick Kirby

L 
Richard Long

M 
 David Mach
 Diane Maclean
 Raymond Mason
 Sally Matthews
 Bernard Meadows
 Keith Milow
 Henry Moore
 Marlow Moss
Ivan Murray

N 
 David Nash
 Oscar Nemon
 Joseph Nollekens

P 
 Eduardo Paolozzi
 Susan Philipsz
 Guy Portelli
 Thom Puckey
 Tessa Pullan
 William Pye

Q 
 Marc Quinn

R 
 Ronald Rae
 Peter Randall-Page
 Betty Rea
Louis-François Roubiliac 
 Colin Rose

S 
 Bernard Schottlander
 Benno Schotz
 Kathleen Scott
 Tim Scott
 Anthony Smith

T 
 Jason deCaires Taylor
 Wendy Taylor
 Alan Thornhill
Mary Thornycroft
 William G. Tucker
 William Turnbull

V 
Viktor av Hohenlohe-Langenburg

W 
 André Wallace
 Ian Walters
 George Frederic Watts
Richard Westmacott 
Richard Westmacott (1799–1872)
 Julian Wild
 Isaac Witkin
 Bill Woodrow
Thomas Woolner

Y
Emily Young

Z 

Brittiska skulptörer